Список старейших университетов указывает в хронологическом порядке университеты, созданные до 1459 года. Университеты приведены в соответствии с городом размещения, то есть университет до и после переезда указан отдельно. Приведены как сохранившиеся до наших дней, так и закрытые университеты.

Примечания

Литература 
 

Наука Средневековья
Списки университетов
Хронологические списки